Виталий Аксёнов:
 Аксёнов, Виталий Евгеньевич (1931—2020) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Аксёнов, Виталий Романович (род. 1946) — советский футболист, российский тренер.